Дми́трий Ви́кторович Аку́лич (род. 25 марта 1974, Минск, Белорусская ССР, СССР) — белорусский футболист, полузащитник. Сыграл один матч за сборную Белоруссии.

Биография

Клубная карьера 
Профессиональная карьера игрока началась в 1992 году в минской «Смене», за которую он сыграл 14 матчей и забил 3 гола в третьей лиге. Перед началом следующего сезона перешёл в клуб высшей лиги «Молодечно». В 1997 году подписал контракт с другим клубом высшей лиги «Динамо-93». После расформирования команды в 1998 году вместе со своим одноклубником Кириллом Савостиковым перебрался в БАТЭ, с которым стал чемпионом страны в 1999 году. В 2001 году выступал во второй лиге за клуб «Дарида» и по итогам сезона занял в лиге первое место. В 2002 году вернулся в высшую лигу, где выступал за «Молодечно-2000» и «Звезда-ВА-БГУ». В 2003 году провёл свой последний сезон на профессиональном уровне, отыграв 12 матчей за минскую «Смену» в третьем дивизионе.

Всего за карьеру сыграл 221 матч и забил 34 гола в высшей лиге Белоруссии. После завершения игровой карьеры работал тренером-оператором столичной «Смены» (2003—2005), тренером-массажистом «Дариды» (2005—2006), БАТЭ (2006—2010), «Руденска» (2010—2011), «Минска» (с 2012 года, мужская и женская команды).

Карьера в сборной 
5 августа 1997 года провёл свой единственный матч за сборную Белоруссии в товарищеской игре со сборной Израиля, в которой вышел на замену на 79-й минуте вместо Дмитрия Балашова.

Итого: 1 матч / 0 голов; 0 побед, 0 ничьих, 1 поражение.

 Достижения 
  «Смена» Минск Победитель Третьей лиги Белоруссии (1): 1992
  БАТЭ Чемпион Белоруссии (1'''): 1999

Примечания

Ссылки 

Футболисты Белоруссии
Игроки сборной Белоруссии по футболу
Игроки ФК «Минск»
Игроки ФК «Молодечно-ДЮСШ-4»
Игроки ФК «Динамо-93»
Игроки ФК БАТЭ
Игроки ФК «РШВСМ-Олимпия»
Игроки ФК «Дарида»
Игроки ФК «Энергетик-БГУ»